Komorowski steht für:
 Komorowski (Adelsgeschlecht), polnisch-litauisches Adelsgeschlecht

Komorowski ist der Familienname folgender Personen: 
 Adam Ignacy Komorowski (1699–1759), Erzbischof von Gnesen und polnischer Primas 
 Andrzej Komorowski (* 1975), polnischer Priester
 Bronisław Komorowski (Priester) (1889–1940), polnischer Priester, Politiker und Seliger der katholischen Kirche
 Bronisław Komorowski (* 1952), polnischer Politiker, Staatspräsident 
 Gerd Komorowski (* 1949), deutscher Fußballspieler 
 Marcin Komorowski (* 1984), polnischer Fußballspieler 
 Manfred Komorowski (* 1948), deutscher Bibliothekar
 Stanisław Jerzy Komorowski (1953–2010), polnischer Politiker, Diplomat, Physiker 
 Tadeusz Komorowski (1895–1966), Oberbefehlshaber der Polnischen Heimatarmee 
 Tomasz Komorowski (* 1963), polnischer Mathematiker
 Walter Komorowski (1926–1986), deutscher Fußballspieler
 Zbigniew Komorowski (* 1944), polnischer Politiker und Unternehmer
 Zygmunt Komorowski (1925–1992), polnischer Afrikanist, Soziologe, Anthropologe und Dichter

Siehe auch:
 Komorowska